Berthellina engeli är en snäckart som först beskrevs av Gardiner 1936.  Berthellina engeli ingår i släktet Berthellina och familjen Pleurobranchidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
engeli